

Кориткув — село в гміні Ґоварчув Конецького повіту Свентокшиського воєводства
 Кориткув — село в гміні Турек Турецького повіту Великопольського воєводства